Marica, comune bulgaro situato nella Regione di Plovdiv.
Marica, fiume anche chiamato Evros, che scorre tra Bulgaria, Turchia e Grecia.
Maritza, grotta situata nel comune italiano di Ortucchio (AQ).
Marizza, paese greco nel comune di Rodi sull'omonima isola.
Aeroporto di Marizza, struttura aeronautica sull'isola di Rodi.